Colus georgianus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1921.  Colus georgianus ingår i släktet Colus och familjen valthornssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Valthornssnäckor
georgianus